Mark Gertler – pittore britannico
 Mark Gertler – economista statunitense